Niemcy:
 Neuenstadt am Kocher – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Neuenstadt am Kocher – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn

Szwajcaria:
 Neuenstadt – niemiecka nazwa miasta La Neuveville

Zobacz też:
 Neustadt